Francesco Miccichè – vescovo cattolico italiano
 Francesco Miccichè – regista italiano
 Francesco Miccichè – politico italiano, sindaco di Agrigento